Serpotta ist der Familienname folgender Personen:

 Giacomo Serpotta (1656–1732), italienischer Bildhauer und Dekorateur des Barocks
 Giuseppe Serpotta (1653–1719), italienischer Bildhauer und Dekorateur des Barocks
 Procopio Serpotta (1679–1756), italienischer Bildhauer und Dekorateur des Barocks